Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2012 проводился в городе Чхунчхон (Южная Корея) c 18 по 25 февраля 2012 года. Турнир проводился в 8-й раз.

В турнире приняло участие 10 национальных сборных команд.

Чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная России, победившая в финале сборную Республики Корея. Бронзовые медали завоевала сборная Китая, победившая в матче за 3-е место сборную Словакии.

Впервые в чемпионате принимала участие сборная Словакии.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучшие команды проходят в плей-офф, который разыгрывается по системе плей-офф Пейджа: в первом четвертьфинале играют команды, занявшие 1-е и 2-е места на групповом этапе; победитель выходит сразу в финал, проигравший играет в полуфинале с победителем второго четвертьфинала между занявшими в группе 3-е и 4-е места; бронзовую медаль разыгрывают проигравший в полуфинале и проигравший в четвертьфинале занявших в группе 3-е и 4-е место.

Команды-участницы чемпионата

Результаты соревнований

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за 4-е место и выход в плей-офф

Тай-брейк 
  5 : 7

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Выбывают в квалификационный турнир (состоялся в ноябре 2012 в городе Лохья, Финляндия) к следующему чемпионату мира

Примечания

Ссылки 
 Страница с информацией о чемпионате на официальном сайте ВФК
 Официальный сайт чемпионата

2012
Международные соревнования по кёрлингу в Республике Корея
Февраль 2012 года
Спорт в Республике Корея в 2012 году